Qerret, albániai település Durrës megyében 
Qerret, albániai település Elbasan megye Elbasan községében
Qerret, albániai település Elbasan megye Gramsh községében 
Qerret, albániai település és alközség Shkodra megyében 
Qerret, albániai település Tirana megyében